

Zdarzenia astronomiczne 
 5 maja – zaćmienie Słońca